Rheintalbahn, Rheintallinie oder Rheintalstrecke heißen folgende Bahnstrecken:

 Bahnstrecke Chur–Rorschach im Alpenrheintal, Schweiz
 Bahnstrecke Mannheim–Basel im Oberrheintal, Deutschland und Schweiz
 Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe–Basel im Oberrheintal, Deutschland und Schweiz
 Rheinbahn (Baden): Rastatt–Karlsruhe–Mannheim im Oberrheintal, Deutschland

Siehe auch:
 Rheinstrecke (Begriffsklärung)
 Rheinbahn (Begriffsklärung)
 Liste von Bahnstrecken im Rheintal